Inspecteur des finances publiques